София Афанасьевна Чистякова  (1817—1890) — русская детская , , ,  и .

Биография 

Родилась в 1817 году; получила первоначальное образование в частном пансионе в Дерпте, после чего продолжала самостоятельно заниматься науками и литературой. 

В 1835 году вышла замуж за Михаила Борисовича Чистякова, впоследствии известного педагога и писателя; с этих пор она стала незаменимым сотрудником своего мужа. 

В 1847 году она открыла в Санкт-Петербурге пансион для девиц. В 1851 году, вместе с мужем и А. Е. Разиным, Чистякова стала издавать «Журнал для детей», отличавшийся большими достоинствами, очень распространенный и являвшийся в то время очень редким периодическим печатным изданием с направленностью такого рода. Работы у Чистяковой было очень много и она вынуждена была закрыть пансион. С этого времени литературный труд поглотил её полностью, и она вскоре приобрела известность, как талантливая детская писательница. Чистякова состояла также сотрудницей «Семейных вечеров», во времена редакторства С. С. Кашпиревой, и, среди прочего, поместила в них исторический очерк: «Татары» . 

В 1882 году она издала в столице главный труд Даниэля Дефо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», который был обработан специально для детей.

Кроме работы над оригинальными произведениями, Чистякова так же положила много труда на переводы иностранных авторов. Она участвовала в переводе «Всемирной истории» Ф. К. Шлоссера; перевела на русский язык сочинение Ф. Кристмана и С. Оберлэндера: «Новая Зеландия и остальные острова южного океана», CПб., 1872—1875 гг.; а также некоторые романы Ауэрбаха и Марлитта. 

От постоянного переутомления здоровье Чистяковой начало слабеть, особенно неблагоприятно на неё подействовала смерть двух взрослых сыновей и мужа. София Афанасьевна Чистякова скончалась 11 (23) июня 1890 года в городе Санкт-Петербурге.

Её дочь — Анна Михайловна (в замужестве Гуро) стала матерью поэтессы и художницы Елены Гуро и Екатерины Генриховны (браке Низен), которая участвовала в публикациях футуристов.

Библиография 
 
 «Радость и горе, здесь и там», по Вильдермуту, , 1869 г., изд. 2-е, CПб., 1882 г.
 «История кусочка угля», CПб., 1872 г.
 «Дети», рассказы для крошечных детей, CПб., 1873 г.
 «Рассказы из жизни животных», CПб., 1875 г.
 «История Петра Великого», составлена по Голикову, Устрялову и Соловьеву, CПб., 1875 г.
 «Сказка Бова Королевич», CПб., 1880 г.
 «Василиса Прекрасная», сказка, CПб., 1880 г.
 «Емеля Дурачок», сказка, CПб., 1880 г.;
 «Илья Муромец», сказака, CПб., 1880 г.
 «Собрание русских народных сказок», CПб., 1880 г.
 «Лето», новые повести и рассказы, преимущественно из русского быта, CПб., 1881 г.
 «Осень», новые повести и рассказы, CПб., 1881 г.
 «Рассказы из жизни животных», CПб., 1883 год.

Примечания

Литература 
 
 «Отечественные записки», 1849 г., т. LXV, вн. изв. стр. 111—117;
 «Биржа», 1872 г., № 139;
 «Новое время», 1890 г., № 5132;
 «Новости», 1890 г., № 160;
 «Русский календарь» на 1891 г., стр. 288.

Детские писатели по алфавиту
Детские писатели XIX века
Детские писательницы Российской империи
Русские писатели